OD, Od eller od kan avse: 

 Od – en gud i nordisk mytologi
 Od, Herrljunga kommun –  kyrkby i Ods socken i Herrljunga kommun
 Od (lok) – en serie elektrolok vid Statens Järnvägar
 OD – en svensk manskör, se Orphei Drängar
 ODF – ett öppet dokumentformat, se OpenDocument